Marsas pode referir-se a:

 Marsas (Gironde)
 Marsas (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus.

Desambiguações de topônimos